Dankuy peut désigner :
Dankuy, une commune du département de Dédougou au Burkina Faso
Dankuy, une commune du département de Ouarkoye au Burkina Faso

Homonymie de localités